Spaendonck ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis van Spaendonck (1756–1840), niederländischer Maler
 Gerard van Spaendonck (1746–1822), niederländischer Maler und Graveur